Osoby o nazwisku Bodalski:
 Andrzej Bodalski − polski przedsiębiorca i samorządowiec
 Mieczysław Bodalski − polski działacz polityczny i społeczny
 Ryszard Bodalski − polski chemik